Domingos Quina – calciatore portoghese di origini guineensi, centrocampista
 Jacob Quina – pittore olandese del secolo d'oro
 Minzún Quina – calciatore peruviano, difensore
 Samuel Quina – ex calciatore portoghese, centrocampista